L'Institut Nuru d'Uvira est un établissement d'études secondaires (humanités) de la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, basé à Uvira.

Cet établissement est une école non conventionnée, mis à la responsabilité de parents, à la disposition de leurs enfants.

Structure 
L'institut  a trois sections d'études secondaires (humanités) :
 section scientifique (Biologie-Chimie) ;
 section commerciale ;
 section technique sociale.

Autres établissements de la ville
 Institut Mwanga d'Uvira;
 Institut Zawadi ya Rais;
 Lycée Umoja d'Uvira;
 Itav Kasenga;
 E.S.T.I Uvira ;
 institut d'Uvira;
 Institut Kalundu;
 Institut Maranatha;
 Institut Kanvinvira;
 Institut du lac;
 Institut MrGuido Conforti;
 Institut du Hekima;
 Institut du Kahelehele;
 Institut du Bakita.

Autres Écoles primaires de la ville

 École primaire les Anges (Ep les Anges);
 École primaire Action  Kusaidia(Ep Action  Kusaidia);
 École Primaire Nuru (Ep Nuru);
 École Primaire Munanira (Ep Munanira);
 École primaire Kasenga (Ep Kasenga);
 École Primaire Lukula (Ep Lukula);
 École Primaire Muhe(EP Muhe) .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 http://www.enfantsduvira.net/m6.html
 http://www.eduquepsp.cd/IMG/pdf_Scientifique_Sud-Kivu.pdf

École secondaire en république démocratique du Congo
Fondation en 1963 
Analyse d'impact des médias sur l'éducation des jeunes, cité d'Uvira
https://www.memoireonline.com/12/10/4143/m_Analyse-dimpact-quont-les-medias-de-proximite-sur-leducation-des-jeunes-en-cite-dUvira6.html.